Paddesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paddesjön (Enslövs socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Paddesjön (Slättåkra socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn